Guernsey peut désigner :

Toponyme 
 l'île de Guernesey, dont c'est le nom en anglais ;
 Guernsey Cove, une communauté du comté de Kings de l'Île-du-Prince-Édouard, au Canada ;
 le comté de Guernsey, un comté de l'Ohio, aux États-Unis ;
 Guernsey, village du Wyoming, aux États-Unis ;
 Guernsey, une ville du comté de Poweshiek, en Iowa.

Autres 
 la Golden Guernsey, une race de chèvre ;
 le Guernsey Bean Jar, un plat traditionnel de l'île de Guernesey.
 Guernsey, film néerlandais de Nanouk Leopold sorti en 2005

Voir aussi